Santa Comba (Paredes) - aldeia do distrito do Porto
 Santa Comba de Córdova († 853) - santa e mártir cristã

 Santa Comba (Espanha) - um município galego da província da Corunha
 Santa Comba (Ponte de Lima) - freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal
 Santa Comba (Seia) - freguesia no concelho de Seia, Portugal
 Santa Comba (Vila Nova de Foz Côa) - freguesia no concelho de Vila Nova de Foz Côa, Portugal

Pode também estar procurando por:

 Santa Comba Dão - cidade e sede de município do distrito de Viseu, Portugal
 Santa Comba Dão (freguesia) - antiga freguesia de Santa Comba Dão

 Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro - freguesia de Santa Comba Dão
 Santa Comba de Rossas - freguesia no concelho de Bragança, Portugal
 Santa Comba de Vilariça - freguesia no concelho de Vila Flor, Portugal

Desambiguação